William Boyd puede referirse a:

 William Boyd (1895-1972), actor estadounidense - intérprete del personaje Hopalong Cassidy.
 William Boyd (1952-) es un novelista y guionista británico
 Billy Boyd (1968-), actor británico.
 William "Will" Boyd (1979-), músico estadounidense - exbajista de la agrupación Evanescence.
 William Boyd (1905-1967), futbolista escocés.